Йокаи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Йокаи, Анна (1932—2017) — венгерская писательница, поэтесса, педагог .
 Йокаи, Мор (1825—1904) — венгерский писатель.